Namwera ist der Familienname folgender Personen:
 Foster Namwera (* 1986), malawischer Fußballspieler
 Rafick Namwera, malawischer Fußballspieler